Das Mixed der Australian Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Jelena Bowina und Nenad Zimonjić. Es gewannen die mit einer Wild Card gestarteten Samantha Stosur und Scott Draper.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan bei der WTA (PDF; 379 kB) (englisch)
 Spielplan bei der ITF (englisch)

Mixed
2005